Połom steht für folgende Orte in Polen:
 Połom (Powiat Olecki), Gemeinde Świętajno, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Polommen, 1938 bis 1945 Herzogsmühle, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Połom (Powiat Szczycieński), Gemeinde Świętajno, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Polommen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Połom Duży, Powiat Bocheński, Woiwodschaft Kleinpolen
 Połom Mały, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Polom